Cachrys pterochlaena är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Cachrys pterochlaena ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pterochlaena